Can’t Slow Down — девятый альбом хард-рок-группы Foreigner, выпущенный в 2009 году.

Can’t Slow Down последний за последние 15 лет студийный альбом группы. Альбом записан с новым вокалистом Келли Хансоном.

Список композиций 
 «Can’t Slow Down»
 «In Pieces»
 «Lonely»
 «Give Me a Sign»
 «Living in a Dream»
 «When It Comes to Love (Could Have Been You)»
 «I Can’t Give Up»
 «As Long As I Live»
 «I’ll Be Home Tonight»
 «When I’m Ready»
 «Angel Tonight»
 «Fool For You Anyway»
 «Too Late»

Диск 2 — Remixes 
 «Feels Like the First Time»
 «Cold as Ice»
 «Urgent»
 «Jukebox Hero»
 «Blue Morning, Blue Day»
 «Dirty White Boy»
 «Double Vision»
 «Head Games»
 «Hot Blooded»
 «I Want to Know What Love Is»

Участники записи 
  — ведущий вокал
 Мик Джонс — гитара, клавишные, бэк-вокал
  — гитары, саксофон, бэк-вокал
 Майкл Блюштейн — клавишные, бэк-вокал
  — бас
 Брайан Тичи — ударные

Примечания 

Альбомы Foreigner
Альбомы Atlantic Records
Хард-рок-альбомы
Альбомы, спродюсированные Марком Ронсоном